Nouvelle-France est le nom donné la colonie française en Amérique.

Nouvelle-France américaine 
 Nouvelle-France, colonie française d'Amérique
 Histoire de la Nouvelle-France
 Canada (Nouvelle-France)
 Louisiane (Nouvelle-France)
 Nouvelle-France, film du Québécois Jean Beaudin sorti en 2004.

Nouvelle-France océanienne 
 Nouvelle-France, projet de colonie française en Nouvelle-Guinée orientale porté par le Marquis de Rays de 1878 à 1882.

Autre 
 La Nouvelle France, revue d'extrême-droite publiée en France en 1930.
 La Nouvelle France est un ancien quartier de Paris situé dans l'actuel .
 La Nouvelle France est un essai d'Emmanuel Todd.